JYP je finský profesionální klub ledního hokeje založený v roce 1977 v Jyväskylä. Hraje SM-liigu. Klub vlastní firma JYP Jyväskylä Oy. Pro klub je domácí jyväskyläský zimní stadion. Stadion byl v roce 2008 renovován a oficiálně se nazývá Synergia-areena. Známý je také pod jménem Hippos. Do jeho hlediště se vejde 4180 diváků (1538 sedících).

JYP vyhrál mistrovský titul v sezónách 2008/09 a 2011/12.
V sezónách 1991/92 a 2008/09 vyhrál základní část soutěže. A v sezoně 2017/2018 vyhrál hokejovou Ligu mistrů. Klubové barvy jsou červená, černá a bílá.

Češi v týmu

Přehled ligové účasti

Reference

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky

Finské kluby ledního hokeje